Osoby o tym nazwisku:
 Leopold Rejniak – polski naukowiec, lekarz, profesor nauk medycznych
 Zuzanna Rejniak – polska szachistka